Бешеновачки-Прнявор () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 145 жителей (по переписи населения 1991 года — 140 жителей).

Село находится на южных склонах гряды Фрушка-Гора, на северо-западе общины, к северу от Бешеново, близ села прежде находился Монастырь Бешеново, один из 16 частично сохранившихся после Второй мировой войны Фрушкогорских монастырей. От соседства с монастырём и произошло современное название села,  — село близ монастыря.

Демография 
В селе Бешеновачки-Прнявор, по переписи 2002 года проживали 120 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 44,9 лет (43,9 года у мужчин и 45,8 года у женщин). В селе есть 57 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,54.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины